Nikola Babić može biti:

 Nikola Babić (nogometaš)
 Nikola Babić (redatelj)
 Nikola Babić (društveni djelatnik)